Leichenrede steht für:

 Trauerrede, auch Grabrede

Historische Formen:
 Epitaphios logos, Leichenrede in der griechischen Antike
 Laudatio funebris, öffentliche Leichenrede in der römischen Antike
 Leichenpredigt, eine protestantische Form der Trauerrede